В одиночному розряді тенісного турніру Nordea Nordic Light Open 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Алісія Молік здобула титул, у фіналі перемігши Тетяну Перебийніс 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Анна Пістолезі (2-ге коло)
  Сільвія Фаріна-Елія (півфінал)
  Алісія Молік (переможниця)
  Івета Бенешова (1-ше коло)

 Клара Коукалова (1-ше коло)
 Деніса Хладкова (чвертьфінал)
 Флавія Пеннетта (1-ше коло)
 Катарина Среботнік (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nordea Nordic Light Open